Tuckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Tuckermann (* 1961), deutsche Autorin und Journalistin
 Anna Tuckermann (1595–1678), deutsche Waisenhausstifterin
 Heinrich Tuckermann (1788–1867), preußischer Generalleutnant
 Konrad Julius Hieronymus Tuckermann (1765–1831), deutscher Jurist und Bürgermeister
 Peter Tuckermann (1580–1651), deutscher lutherischer Theologe
 Wilhelm Tuckermann (1840–1918), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch: Tuckerman